Хенерал Франсиско Виља има више значења:

 Хенерал Франсиско Виља (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хенерал Франсиско Виља, Пасо Реал (Номбре де Диос), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хенерал Франсиско Виља, Лас Крусес (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Хенерал Франсиско Виља (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хенерал Франсиско Виља (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хенерал Франсиско Виља (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Хенерал Франсиско Виља (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хенерал Франсиско Виља (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хенерал Франсиско Виља, Лас Комитас (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хенерал Франсиско Виља (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику